Marsch auf Washington steht für:

 Marsch nach Washington, 1913, zur Erkämpfung des Frauenwahlrechts, siehe Suffrage Hikes #Marsch nach Washington 1913
 Marsch auf Washington für Arbeit und Freiheit, 1963
 March for Life (Washington, D.C.), ab 1974, Demonstration der Lebensrechtsbewegung
 National March on Washington for Lesbian and Gay Rights, ab 1979, siehe Gay Pride #March on Washington
 Millionen-Mann-Marsch, 1995, Massenkundgebung afroamerikanischer Männer
 Women’s March on Washington, 2017, Protestmarsch für Frauen- und Menschenrechte
 Sturm auf das Kapitol in Washington 2021